Marko Djurić – bośniacki koszykarz
 Marko Djurić – serbski polityk